

Astronomia
 9141 Kapur – asteroide della fascia principale

Persone
 Neha Kapur – modella indiana
 Pankaj Kapur – attore indiano
 Shekhar Kapur – regista, attore e produttore cinematografico indiano
 Steven Kapur, noto come Apache Indian – musicista e cantante britannico